Shag Island steht für:

 Shag Island (Heard und McDonaldinseln), eine vorgelagerte Insel von Heard (Insel) im Indischen Ozean
 Shag Island, anderer Name von Tarahiki Island, einer Insel im Hauraki-Golf in Neuseeland

Siehe auch:
 Shag Islands, Inselgruppe vor Neufundland, Kanada